Гринс:

 Гринс — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Гринс, Александрс (1895—1941) — латвийский писатель и военнослужащий, журналист, военный корреспондент.